Le championnat du Niger de football a été créé en 1966.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Références et liens

Références

Liens 
  Palmarès complet du championnat du Niger sur le site RSSSF.com

Football Niger
Niger